Miriam Silesu est une écrivaine française née en 1975 et décédée en 1999.

Biographie 
Elle a été l'auteur d'un ouvrage, Cinéraire, recueil de poésies métaphysiques touchantes qui constituent une source de réflexions d'adolescence, avec tout le sérieux et le tragique que ce terme recouvre parfois. Un souci de vérité « nue », une profondeur d'âme, une soif d'amour et un pessimisme proche des Souffrances du jeune Werther, version féminine.

Citation 
« Les autres attendent notre mort pour nous pardonner d'être. Mort ils peuvent nous adorer sans risque ».

Bibliographie 
Cinéraire, éd. Lettres Vives, collection Terre de poésie .

Liens externes 
 

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Naissance en 1975
Décès en 1999
Décès à 24 ans